VK WorkSpace (ранее Mail.ru для бизнеса) — платформа с IT-сервисами для компаний, разрабатываемая VK. Представляет собой единую систему для управления бизнесом.

На базе платформы работают следующие сервисы: «VK WorkMail», «VK WorkDisc», «VK Teams», «VK AskBox», «Рейтинг Mail.ru», «Медиатор», SEOSan, Постмастер Mail.ru, Вебмастер Mail.ru и «VK Cloud Solutions». Большинство сервисов предоставляются бесплатно. Кроме того, пользователи могут стать участниками «Клуба Mail.ru для бизнеса». Набор необходимых функций компании определяют самостоятельно.

История 

Проект «VK WorkSpace» был запущен 10 июля 2013 года, вышел из беты в октябре того же года.

Изначально «VK WorkSpace» представлял собой пакет облачных сервисов и приложений для совместной работы, основной составляющей которого являлась Почта Mail.ru. За полгода работы к проекту подключились десятки тысяч российских компаний.

В декабре 2016 года Mail.ru Group перезапустила проект, превратив его в платформу, объединяющую сервисы компании, ориентированные на B2B-рынок. В 2018 году из проекта выделилось направление предоставления виртуальной инфраструктуры VK Cloud Solutions, которое стало развиваться, как отдельный сервис.

Сервисы

VK WorkMail 

Пользователи «Mail.ru для бизнеса» могут подключить до 5000 почтовых адресов на своём домене (объем почтовых ящиков не ограничен).
Почтой можно пользоваться как через сторонние клиенты, поддерживающие протоколы IMAP, POP3/ SMTP, так и через мобильные приложения для всех популярных платформ. Функция миграции позволяет перенести в Почту все ящики сотрудников с сохранением адресов и переписки (включая входящую, исходящую корреспонденцию, черновики и пользовательские папки).
Можно делегировать свой домен Mail.ru. В этом случае его работоспособность будет обеспечиваться сервисами компании.
Сервис «VK WorkMail» предоставляется бесплатно.

Облако для архивов 
Сервис представляет собой хранилище для неактивных и маловостребованных, но ценных данных. Все файлы хранятся в нескольких копиях в разных дата-центрах. Есть функция автоматического удаления файлов через определённый промежуток времени

Облако для рабочих групп 
Это решение, позволяющее организовать общий доступ к рабочим файлам и архивам на облачных серверах. Сотрудники компании имеют доступ к корпоративному облачному хранилищу с любого устройства.

Сразу после запуска СМИ назвали облачные сервисы платформы «VK WorkSpace» «убийцей Dropbox для бизнеса».

Моя компания 
Сервис позволяет создать структуру компании: все данные о сотрудниках будут храниться в одном месте с быстрым доступом к контактной информации. Это поможет упростить процесс коммуникации внутри организации. Сервис предоставляется бесплатно.

Рейтинг Mail.ru 

Сервис позволяет оценить показатели посещаемости сайта, изучить социально-демографические и технологические характеристики аудитории и строить аналитические отчёты в соответствии с этими данными. Система веб-аналитики Рейтинг Mail.ru установлена на 850 000 сайтов и ежедневно замеряет статистику посещений более 90 млн уникальных посетителей.

Медиатор 
Сервис редакционной аналитики для интернет-медиа и сайтов. В режиме реального времени показывает, как пользователи взаимодействуют с контентом ресурса.

Вовлеченность аудитории оценивается тремя основными параметрами:
 процент доскрола — часть страницы, до которой пользователь прокрутил материал
 время чтения — сколько времени пользователь провел за изучением той или иной части статьи.
 конверсия посетителей — тех, кто зашел на страницу, но не обязательно начал читать или просмотрел небольшую часть материала и ушел со страницы, — в читателей — тех, кто долистал страницу до конца и провел на материале время, достаточное для вдумчивого чтения.

Руководствуясь этими данными, средства массовой информации смогут корректировать редакционную политику и создавать материалы, востребованные аудиторией и рекламодателями.

Эти данные доступны любому подключённому к «Медиатору» сайту бесплатно. Другие услуги — инструменты «Аналитика», «Авторы», «Трафик» и «Темы» — предоставляются по подписке.

Разработкой «Медиатора» занимается команда медиапроектов Mail.ru Group. Совокупная ежедневная аудитория этих медиаресурсов — 10 млн читателей. Опыт и потребности редакций легли в основу идеологии сервиса. «Медиатор» вначале использовался как внутренний продукт для работы над качеством материалов, оценки эффективности авторов, анализа работающих тем и заголовков, вовлекающих и виральных статей. Летом 2016 года Медиапроекты объявили о закрытом бета-тесте сревиса, осенью «Медиатор» вышел в открытый доступ.

SEOSan 
Система мониторинга важных изменений на сайте с точки зрения поисковой оптимизации. Осуществляет мониторинг десктопной и мобильной версий.
SEOSan позволяет владельцам сайтов находить и исправлять ошибки до того, как страницы проиндексируют поисковые системы.

Постмастер Mail.ru 
Сервис позволяет отслеживать эффективность рассылок, отправленных на «Почту Mail.ru» (количество доставленных писем, число прочитанных, удалённых и отмеченных как спам сообщений), а также узнавать о наличии проблем с доменами и IP-адресами.

Вебмастер Mail.ru 
Решение помогает сделать сайт компании более привлекательным для пользователей Поиска Mail.ru.

Предиктивная аналитика 
Сервисы предиктивной аналитики основаны на подходе Analytics As A Service и используются, в первую очередь, для решения задач клиентской аналитики.

Эксперты Mail.ru Group создали математические модели, с использованием которых рассчитываются прогнозные признаки (инсайты). Используя эти признаки, подписчики сервиса получают возможность проводить глубокую сегментацию клиентов, например, по уровню интереса к покупке продукта, предпочтительному каналу коммуникации, вероятности оттока и прочее. Эти модели также могут использоваться для построения аудиторных сегментов с целью их последующего использования в рекламных кампаниях в интернете.

Использование сервиса позволяет существенно повысить конверсию маркетинговых коммуникаций с существующими клиентами и эффективно привлекать новых. Для создания предиктивных математических моделей используются методы машинного обучения, в том числе собственные разработки компании, например, алгоритм построения моделей Multiclass Look-alike, являющийся развитием метода .

Исследовательская деятельность 
Эксперты проекта Mail.ru для бизнеса ведут исследовательскую деятельность, изучая отношения представителей малого и среднего бизнеса к актуальным экономическим проблемам, например, к выплате сотрудникам чёрных и серых зарплат, влиянии экономических санкций и кризиса на российский бизнес.

Примечания

Ссылки 

VK
Веб-приложения